Daroca är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Zaragoza och regionen Aragonien, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Daroca ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Daroca är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Daroca ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Daroca. Runt Daroca är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Daroca är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Daroca är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aragonien